Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Berrer che ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 7-5, 66-7, 6-1.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (semifinali)
 Daniele Bracciali (semifinali)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Antony Dupuis (primo turno)

 Santiago Ventura (secondo turno)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2005